One Little Indian Records
 Titre original du film Drôle de Micmac (1954) de Grant Munro
 Titre original du film Un petit indien (1973) de Bernard McEveety